Neokaryotes es un clado eucariota propuesto por Cavalier-Smith en 1993 que consiste en los opimodos y los corticados como grupos hermanos. De manera que el grupo incluye a todos los pluricelulares conocidos como los animales, los hongos, las plantas y una serie de protistas relacionados con ellos. 

Este clado surgió porque los excavados otro grupo de protistaa se ven como los más basales dentro los eucariotas. Otras propuestas en conflicto unen a los excavados con los corticados en un clado llamado Bikonta o Diphoda y con Opimoda en el reino Protozoa. Sin embargo la mayoría de los excavados no parecen formar un grupo monofilético, ya que incluye a grupos más emparentados con los neocariotas y otros con menos relación. Es posible que los excavados sean un grupo parafilético relacionado con el origen de los demás eucariotas. También hay que tener en cuenta que la filogenia eucariota todavía es controversial.

En esta clasificación dentro de Opimoda se incluye al filo Metamonada de Excavata y a Collodictyon-Malawimonas un grupo de eucariotas cuya posición es incierta y que a menudo se suele incluir dentro de Excavata.

Si la hipótesis Opimoda-Diphoda (Incluyendo Discoba) es correcta, Neokaryotes se vuelve sinónimo de Eukaryotas de la corona.

Filogenia 

Una posible filogenia encontrada por Cavalier-Smith y colaboradores es la siguiente:

Referencias 

Eukaryota